Anuschka Tischer, une historienne allemande (1968); 
 Janine Tischer, une bobeuse allemande (1984);
 Simon Tischer, un joueur allemand de volley-ball (1982).

Voir aussi 
 Tisch
 Tischler (Tishler)
Patronyme allemand